The Infiltrator – film TV del 1995 diretto da John Mackenzie
The Infiltrator – film del 2016 diretto da Brad Furman